Pietro Bianchi detto "il Bustino" (post 1680-ante 1720) - pittore italiano 
 Pietro Bianchi (1694-1740) – pittore italiano
 Pietro Bianchi  (1787-1849)  – architetto, ingegnere e archeologo svizzero-italiano
 Pietro Bianchi (XIX secolo) – deputato del Regno di Sardegna
 Pietro Bianchi (1883-1965) – ginnasta italiano
 Pietro Bianchi (1894 – ...)– calciatore italiano, nato nel 1894
 Pietro Bianchi (1895-1962) – sollevatore italiano medaglia d'argento olimpica
 Pietro Bianchi (1897 – ...) – calciatore italiano, nato nel 1897
 Pietro Bianchi (1909-1976)  – critico cinematografico italiano
 Pietro Bianchi (1973) – cestista italiano
 Pietro Bianchi – aviatore e militare italiano
 Targa "Pietro Bianchi" – premio cinematográfico.